Grab Napoleons (frz. tombeau de Napoléon) bezeichnet:

Grab Napoleons (Vallée du Tombeau), ehemalige Grabstätte auf der Insel St. Helena im Südatlantik
Grab Napoleons (Invalidendom), nach dem Retour des cendres 1840, siehe Invalidendom#Grab Napoleons